Hierba de San Antonio puede referirse a:
El nombre común de la planta Epilobium hirsutum.
El nombre común de la planta Loeselia mexicana.
El nombre común de la planta Plumbago europaea.
El nombre común de la planta Stachys recta.